Jean-Pierre Lacroix kan syfta på:

* Jean-Pierre Lacroix (1938-1989), fransk entomolog
 Jean-Pierre Lacroix (född 1942), fransk ämbetsman
 Jean-Pierre Lacroix (född 1960), fransk diplomat